, une communauté du comté d'Alamance en Caroline du Nord.
 , une communauté du comté de Lancaster en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Bellemon, communauté non incorporée du comté de Coconino dans l’État d'Arizona.